Деккерс — фамилия. Известные носители:
 Деккерс, Дафне (род. 1968) — нидерландская актриса, сценарист, журналистка, телеведущая и фотомодель.
 Деккерс, Жаннин (1933—1985) — бельгийская монахиня и певица, известная как Sœur Sourire.
 Деккерс, Рамон (1969—2013) — голландский тайбоксер, восьмикратный чемпион мира по муай тай.
 Деккерс, Хюрнит (род. 1974) — голландская спортсменка, призёр чемпионата мира по академической гребле 2005 года.